Tommelise er et eventyr af H.C. Andersen

 Filmaseringer
 Tommelise (film fra 1983) – dansk børnefilm fra 1983 instrueret af Jørgen Vestergaard
 Tommelise (film fra 1994) – amerikansk animationsfilm fra 1994
 Tommelise (Der var engang...) – en tegnefilm fra 2005